Диплодоциды  — семейство ящеротазовых динозавров из инфраотряда завропод. Включает некоторых из самых крупных представителей динозавров, когда-либо ходивших по земле, в том числе диплодока, суперзавра и амфицелия (известных по одному позвонку), которые могли достигать по расчётам 40 или даже 50 метров.

За период с конца 1870-х по начало 1900-х годов из формации Моррисон в Северной Америке было описано несколько видов, относящихся к семейству диплодоцид. С тех пор многочисленные дополнительные образцы были обнаружены в США, Танзании, Португалии и Аргентине, а также, возможно, в Испании, Англии, Грузии, Зимбабве и Азии. На 2015 год клада включала от 12 до 15 номинальных видов, некоторые из них с сомнительным таксономическим статусом (например «Diplodocus» hayi или Dyslocosaurus polyonychius), а их возраст варьируется от поздней юры до раннего мела.

Семейство включает в себя одних из самых знаковых завроподовых динозавров и имеет историческое значение, предоставив первую опубликованную реконструкцию всего скелета завропода (Brontosaurus excelsus, 1883 год), первый описанный полный череп завропода (Diplodocus, 1884 год) и первый смонтированный экземпляр завропода (Apatosaurus, 1905 год).

Диплодоциды варьируются от относительно мелких — Kaatedocus siberi, 12–14 метров, до гигантских видов — Supersaurus vivianae, 35–40 метров, с широким диапазоном масс тела — от 12 тонн у Tornieria africana  до 41,3 тонны у Apatosaurus louisae.

Самые ранние ископаемые остатки относятся к средней юре (Cetiosauriscus stewarti, обнаруженный на территории Англии). Достигли пика разнообразия в поздней юре. Окаменелости данного возраста обнаружены в Северной Америке, Танзании, Зимбабве, Португалии и Испании, а также, возможно, в Англии и Грузии. На сегодняшний день существует только одно убедительное сообщение об их присутствии в меловом периоде, что, помимо прочего, является единственным появлением клады в Южной Америке.

Проблемы систематики 
Несмотря на то, что новые таксоны продолжают описываться учёными, подавляющее большинство видов диплодоцид были описаны в конце 1800-х и начале 1900-х годов. Высокий уровень ранних описаний, особенно во время так называемых «костяных войн» в конце 1800-х годов, также привел к появлению большого количества видов, которые теперь считаются недействительными, сомнительными или синонимичными. Кроме того, идентификация видов затруднена тем фактом, что многие образцы голотипов являются неполными и фрагментарными (например Diplodocus longus YPM 1920). Из-за отсутствия полевых заметок или карт карьеров для многих из этих ранних открытий часто трудно или невозможно с уверенностью отнести кости к конкретным таксонам. Учитывая, что большинство местонахождений из верхнеюрской формации Моррисон представляют собой комплексы с несколькими таксонами и что в формации Моррисон обнаружено около трёх четвертей родов диплодоцид, о которых сообщалось до 2015 года, возможно, что по крайней мере некоторые образцы голотипов включают материал из нескольких видов. Это делает диагностику видов и, следовательно, идентификацию новых образцов очень трудными. Тем не менее, подробные исследования оригинального материала и соответствующих им полевых заметок начиная с 1970-х годов предоставили множество важной информации о составе образцов голотипов диплодоцид. Это ценное исследование позволяет распознавать диагностические аутапоморфии и комбинации признаков для многих таксонов.

Классификация 
Начиная с 2000-х годов филогенетические анализы показывают, что семейство диплодоцид образуют сестринскую группу по отношению к семейству дикреозаврид, с которым они образуют кладу Flagellicaudata. Flagellicaudata, в свою очередь, включена вместе с реббахизавридами в надсемейство диплодокоид. 

По данным сайта Paleobiology Database, на июль 2022 года в семейство включают 10 вымерших родов, объединённых в 2 подсемейства:
 Подсемейство Apatosaurinae
 
 
 Подсемейство Diplodocinae
  
 
 
 
 
 
 
Также в подсемейство Apatosaurinae включён в статусе nomen dubium биномен .

Другие источники включают в семейство ещё 2 рода:
 Australodocus
 Cetiosauriscus

Филогения 
Кладограмма по работе Tschopp, Mateus и Benson 2015 года:

Галерея

Примечания 

 
†
Таксоны, описанные Отниелом Чарлзом Маршем